Afrički Kup nacija (eng. African Hockey Cup of Nations odnosno Africa Cup of Nations) je međunarodno natjecanje afričkih reprezentacija u športu hokeju na travi. 

Krovna organizacija ovog natjecanja je Afrička hokejska federacija (AfHF).

Muški

Žene

Vanjske poveznice 
Službene stranice